Az Ezüst Nyíl a következőkre utalhat:
 WM–23 Ezüst Nyíl, második világháborús vadászrepülőgép
 Ezüst Nyíl (Ginga: Nagarebosi Gin), japán manga- és animesorozat
 Ezüst Nyíl, más néven Kádár-vonat, híres magyar kormányzati különvonat